Марія Фредеріка Гессен-Кассельська (1768—1839) — донька курфюрста Гессену Вільгельма I та данської принцеси Вільгельміни Кароліни, дружина герцога Ангальт-Бернбургу Алексіса.
 Марія Фредеріка Гессен-Кассельська (1804—1888) — донька ландграфа Гессен-Касселю Вільгельма II та прусської принцеси Августи, дружина герцога Саксен-Мейнінгену Бернхарда II.